Manche est un nom propre ou un nom commun.

Sciences et techniques 
 Un manche est une poignée permettant de saisir un objet avec la main.
 Une manche à air est un cône en tissu monté au bout d'un mât afin de donner une indication sur la force et la direction du vent.

Sciences humaines et sociales 
 Les effets de manche sont, en France au  et jusqu'en 1941, de grands mouvements des rabats de soie ornant les manches des toges des avocats, effectués pour capter l'attention du jury.
 L'expression « faire la manche » signifie « mendier ».
 La passion de la manche coupée est un euphémisme de l'amour entre hommes, employé en Chine, qui fait référence à un ancien mythe racontant l'amour homosexuel entre l'empereur Han Aidi et son favori Dong Xian.

Culture et société

Aéronautique 
 Un manche à balai est un dispositif de contrôle multidirectionnel pour un aéronef (avion ou hélicoptère).
 Mains sur manche et manette est un concept de pilotage des avions de chasse selon lequel toutes les commandes importantes du système d'armes de l'avion sont accessibles au pilote sans avoir à lâcher ses commandes de vol, le manche et la manette des gaz.

Armes 
 Les grenades à manche sont des grenades à main de conception allemande (1915-1945).

Cinéma 
 Une manche et la belle est un film français réalisé par Henri Verneuil, sorti en 1957.
 J'ai perdu ma manche, Rigadin perd sa manche ou Rigadin a perdu sa manche est un film muet français réalisé par Georges Monca, sorti en 1911.

Habillement 
 Une manche est une pièce de vêtement recouvrant tout ou partie du bras, jusqu'à l'épaule.

Littérature 
 Don Quichotte de la Manche est le personnage principal du Don Quichotte de Miguel de Cervantes.
 Langelot gagne la dernière manche est le trente-troisième roman de la série Langelot du lieutenant X (Vladimir Volkoff), paru en 1980.
 Méditation sur un manche à balai est une satire et parodie écrite par Jonathan Swift vers 1703, publiée en 1710.
 Les Paletots sans manches est un roman policier français de Léo Malet, paru en 1949.

Musique 
 Le manche est un constituant de divers instruments à cordes.
 Une guitare à double manche est une guitare munie de deux manches, parallèles.

Sports 
 Dans plusieurs jeux, une partie se déroule en plusieurs manches, notamment :
 neuf manches habituellement pour une partie de baseball. La pause de la septième manche, plus longue que les autres interruptions du jeu entre demi-manches, est traditionnelle ;
 une ou deux manches pour une partie de cricket.

Anthroponyme 
 Manche Masemola (1913-1928) est une martyre anglicane.

Toponyme 

 la Manche, une mer qui sépare l'Angleterre de la France ;
 le fleuve Manche, un paléo-fleuve qui coulait à l'emplacement de la mer éponyme il y a environ  ;

Espagne 
 La Manche, une région naturelle et historique qui fait aujourd'hui partie de la Castille-La Manche  ;
 Castille-La Manche, l'une des 17 communautés autonomes ;

France 
 la Manche, un département situé en région Normandie, jouxté par la mer éponyme ;

Russie 
 la Manche de Tartarie, une mer qui sépare l'île de Sakhaline de la Sibérie.